Кеннет «Кенни» Андерсон (; родился 9 октября 1970, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший с 1991 по 2005 годы в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции разыгрывающего защитника.

Профессиональная карьера 
Андерсон был выбран клубом «Нью-Джерси Нетс» на драфте НБА 1991 года под 2-м общим номером, и на тот момент он был самым молодым игроком в лиге. В дебютном сезоне он набирал в среднем за игру 7 очков и делал 2 подбора и 3,2 передачи. Уже во втором сезоне в НБА он почти удвоил свои показатели в основных статистических категориях, а в третьем уже набирал по 18,8 очка за игру и делал 9,6 передачи. За свои успехи он был выбран для участия в матче всех звёзд НБА 1994 года.

За свою карьеру Андерсон выступал за «Хорнетс» (как Шарлотт, так и Нью-Орлеан), «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Бостон Селтикс», «Сиэтл Суперсоникс», «Индиану Пэйсерс», «Атланту Хокс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

В 1998 году Портленд обменял Андерсона в «Торонто Рэпторс» на Дэймона Стадемайра, однако он отказался приезжать в расположение команды из-за нежелания выступать в Канаде. Так и не отыграв ни одной игры за «Рэпторс» он был обменян в «Селтикс» на Чонси Биллапса.

В сезоне 2005/06 он выступал за литовский клуб «Жальгирис Каунас».

Андерсон выступал за национальную сборную США, в составе которой в 1990 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по баскетболу в Буэнос-Айресе. В том же году выиграл в составе сборной США серебряную медаль игр доброй воли в Сиэтле.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 NBA.com biography
 official site
 Kenny’s Twitter

Выпускники Средней школы архиепископа Моллоя
Баскетболисты США
Игроки «Джорджия Тек Йеллоу Джекетс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки БК «Жальгирис»
Родившиеся в Куинсе
Разыгрывающие защитники